Birds – studyjny album wokalistki Bic Runga
 Birds –  singel holenderskiej wokalistki Anouk